Sant Martí Sarroca, municipi de l'Alt Penedès 
 Sarroca de Bellera, municipi del Pallars Jussà 
 Sarroca de Lleida, municipi del Segrià 
 Sarroca (Baén), masia aïllada de Baix Pallars
 Castell de Sarroca, castell en ruïnes a Sarroca de Lleida (Segrià)